Raša – gmina w Chorwacji
 Raša – wieś w Słowenii